Paul Haehling von Lanzenaue ist der Name folgender Personen:

* Paul Haehling von Lanzenauer (General, 1865) (1865–1930), deutscher Generalmajor
 Paul Haehling von Lanzenauer (General, 1896) (1896–1943), deutscher Generalmajor